Okręty US Navy o nazwie USS "Jason":
 Pierwszy "Jason" był monitorem noszącym wcześniej nazwę "Sangamon". Służył w czasie wojny secesyjnej pod tą nazwą i w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej pod nazwą "Jason". Wycofany ze służby w 1899.
 Drugi "Jason" (AC-12) był okrętem zaopatrzeniowym, który był w służbie w latach 1913-1932. Brał udział w działaniach I wojny światowej.
 Trzeci "Jason" (AR-8) był okrętem naprawczym podczas II wojny światowej, wojny koreańskiej i wojny w Zatoce Perskiej. Był w służbie w latach 1944-1995.
Jason